Big Bar puede referirse a lo siguiente:

 Big Bar (condado de Butte, California).
 Big Bar (condado de Calaveras, California).
 Big Bar (condado de Trinity, California).
 Big Bar (Mokelumne Hill), anterior nombre de Mokelumne Hill.